В 1955 году Чемпионат мира по греко-римской борьбе прошёл 21-25 апреля в Карлсруэ (ФРГ).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

Апрель 1955 года
Международные спортивные соревнования в Карлсруэ
Чемпионаты мира в ФРГ
Международные соревнования по борьбе в Германии